Oneonta (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Oneonta (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.